Вілла́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2010).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний схід від Парижа, 110 км на схід від Ліона, 6 км на північний схід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1621 особи у працездатному віці (15-64 років) 1319 були активні, 302 — неактивні (показник активності 81,4%, у 1999 році було 75,4%). З 1319 активних працювали 1242 особи (671 чоловік та 571 жінка), безробітних було 77 (39 чоловіків та 38 жінок). Серед 302 неактивних 114 осіб було учнями чи студентами, 124 — пенсіонерами, 64 були неактивними з інших причин.

У 2008 році у муніципалітеті числилось 960 оподаткованих домогосподарств, у яких проживала 2571 особа, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Вілла 
 Вілла на сайті французького Національного інституту географії 
 Вілла на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілла на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілла на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя